Pselliophorus är ett fågelsläkte i familjen fältsparvar inom ordningen tättingar. Släktet omfattar endast två arter som enbart förekommer i Centralamerika i Costa Rica och Panama:
 Gullårad snårsparv (P. tibialis)
 Gulgrön snårsparv (P. luteoviridis)

DNA-studier visar dock att de är inbäddade i det större släktet Atlapetes och bör föras dit. Dessa resultat har dock inte resulterat i några taxonomiska förändringar annat än uppdaterade svenska trivialnamn.

Referenser

Externa länkar

Fältsparvar
Fågelsläkten